Вейк-ан-Зее 2020 — 82-й международный шахматный турнир, который проходил с 10 января по 26 января 2020 года.

 Категория: 20-я (средний рейтинг 2740)

Регламент турнира 
Турнир проводится по круговой системе и состоит из 13 туров.

 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшиеся ходы. При этом после каждого хода начиная с первого добавляется 30 секунд времени.

Участники турнира 

Примечание: рейтинги даны на январь 2020 года

Движение по турам

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Вейк-ан-Зее 2020. Страница турнира на Chess-News
 Страница турнира на ChessOK

2020 год в шахматах
Вейк-ан-Зее (шахматный турнир)